Джонас А́рмстронг (; род. 1 января 1981) — британский актёр ирландского происхождения. Получил известность благодаря роли легендарного разбойника Робина Гуда в одноимённом сериале, показанном на канале BBC One.

Биография 
Джонас родился 1 января 1981 года в Дублине. Джонас получил статус первого ребёнка, родившего в Ирландии в Новом 1981 году, так как малыш появился на свет ровно в 00:01. Вскоре семья Армстронг переехала в Британию, где Джонас и провел своё детство — в местечке Ланкашир, Санкт-Эннса.

После окончания школы будущий актёр поступил в Королевскую Академию Драматического Искусства. После её окончания 21-летний актёр начал сниматься в кино и на телевидении. На телеэкранах Джонас дебютировал в нескольких эпизодах британского телесериала «Учителя». В 2005 году Армстронг сыграл одну из главных ролей в мистическом криминальном мини-сериале «Отдел призраков». А потом исполнил роль солдата Ника в драматическом сериале об отношениях «Улица».

Спустя три года работы на британском телевидении, Армстронг получил роль, ставшую прорывом в его карьере. В 2006 году актёр был утвержден на главную роль народного героя Робин Гуда в одноименный британский сериал «Робин Гуд». Эта роль, которую Джонас исполнял на протяжении четырёх лет, принесла актеру славу и популярность. Одновременно он находил время на другие проекты. Так, в 2008 году он впервые снялся в главной роли в полнометражной ленте — британской драме «Книга крови», сюжет этого фильма Джона Харрисона рассказывает о специалистах по паранормальным явлениям.

В 2010 году Джонас Армстронг сыграл в эпизоде телесериала «Мисс Марпл Агаты Кристи», в 2011 году появился в британском мистическом сериале «Поле крови». В 2011 году Армстронг впервые снялся в американском телефильме — «Гнев Йети», а в 2012 году сыграл в творческом дуэте с актрисой Хлоя Севиньи в сериале «Распутье».

2013 год принес Армстронгу главную роль в американской ленте «Стеклянный дом». В этой военной драме, посвященной геноциду евреев, Джонас сыграл в творческом союзе с Беном Кингсли. Следом актёр снялся вместе с Томом Крузом и Эмили Блант в фантастическом боевике «Грань будущего».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Киноактёры Ирландии‎